Uczta Baltazara – wydarzenie biblijne. 
 Uczta Baltazara – obraz Rembrandta.
 Uczta Baltazara – obraz Johna Martina.
 Uczta Baltazara – obraz Washingtona Allstona.
 Uczta Baltazara – obraz Andrei Celesti.
 Uczta Baltazara – polski film fabularny z 1954 roku.
 Uczta Baltazara – powieść Tadeusza Brezy.
 Uczta Baltazara – dramat Pedra Calderóna de la Barki.

Strony ujednoznaczniające